Dauge ist der Familienname folgender Personen:

 Aleksandrs Dauge (1868–1937), Pädagoge, Literaturwissenschaftler, Journalist und lettischer Bildungsminister, Sohn von Juris Dauge und Bruder von Pauls Dauge
 Benoît Dauge, französischer Literaturwissenschaftler
 Juris Dauge (1835–1910), lettischer Schriftsteller
 Pauls Dauge (1869–1946), lettischer Dentist und Revolutionär